Fangorn lahko pomeni več stvari:
 Enta  Bradodreva  iz (Tolkienove mitologije)
 Gozd Fangorn ali Fangornski gozd